Osselmann ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Osselmann (* 1934), deutscher Wasserballspieler
 Rainer Osselmann (* 1960), deutscher Wasserballspieler